Boyne City
Boyne Falls
Batalha do Boyne
Rio Boyne
Conjunto Arqueológico do Vale do Boyne

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história